Příjmení Sosnowski nosí více významných osobností:

 Albert Sosnowski (* 1979) – polský boxer
 Kazimierz Sosnowski (1875–1954) – polský geograf
 Zdzisław Sosnowski (* 1947) – polský umělec a teoretik